Petrus Johannis Rudbeckius kan syfta på:

*Petrus Johannis Rudbeckius (skald) (1578–1629), svensk professor, riksdagsman, psalmist, och kontraktspros
Petrus Johannis Rudbeckius (biskop) (1625–1701), svensk professor, rektor för Uppsala universitet, biskop